Усть-Пожва — название нескольких населённых пунктов:
 Усть-Пожва — деревня в Добрянка Пермского края.
 Усть-Пожва — деревня в Юсьвинском районе Пермского края.